Жан-Мишель Вапперо () — французский психоаналитик и математик.

Биография 
В 1971 году познакомился с Ж. Лаканом, и это знакомство сыграло значимую роль в работах обоих учёных — Вапперо углубляется в исследования психоаналитической версии теории топологии и узлов.

Жан-Мишель Вапперо преподает в своей ассоциации во Франции с 1992 по 2015 г., и продолжает обучение в Аргентине с 2015 г.

Основные труды 
Essaim : le groupe fondamental du nœud, Paris, Point hors ligne, 1985 (ISBN 2-904821-09-0).

Jean-Michel Vappereau, Étoffe : Les surfaces topologiques intrinsèques, Topologie En Extension, coll. «fascicule de résultats» (no 2), 1988

Nœud : une théorie du nœud pour la psychanalyse, 1997, Paris, Topologie en extension.

Ссылки 
 Scanssions au cours des années d’enseignement de Jean-Michel VAPPEREAU

Математики Франции
Психоаналитики Франции